Fotheringham ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Fotheringham (* 1991), amerikanischer Rollstuhlsportler
 John Knight Fotheringham (1874–1936), britischer Historiker
 Kai Fotheringham (* 2003), schottischer Fußballspieler
 Mark Fotheringham (* 1983), schottischer Fußballspieler und -trainer 
 Philip Fotheringham-Parker (1907–1981), britischer Autorennfahrer